«Сканда́л в Белгра́вии» () — первый эпизод второго сезона телесериала BBC Television «Шерлок». Эпизод был впервые показан на BBC One 1 января 2012 года. Сценарий написан Стивеном Моффатом; режиссёр — Пол Макгиган. Основой эпизода послужил рассказ сэра Артура Конан Дойла «Скандал в Богемии».

В эпизоде происходит противостояние Шерлока Холмса (Бенедикт Камбербэтч) с доминанткой Ирэн Адлер (Лара Пулвер), у которой есть компрометирующие фотографии с особой женского пола из королевской семьи. Фотографии хранятся в её мобильном телефоне наряду с другой ценной информацией, что делает её целью для разных политических группировок. Большую часть эпизода телефон хранится у Шерлока вне их досягаемости; Шерлок же пытается угадать пароль к нему. Кроме отсылки к рассказу Конан Дойла, в названии эпизода упомянута Белгравия — район Лондона, прилегающий к территории Букингемского дворца.

Эпизод посмотрело 10,663 миллиона человек в Великобритании. Реакция критиков на эпизод была положительной, особенно они отметили сценарий, актёрскую игру и режиссуру. Эпизод вызвал споры из-за появления обнажённой Ирэн Адлер, хотя сцена была снята с таких ракурсов, где были прикрыты интимные места.

Сюжет

Предыстория 
В конце первого сезона появляется «злодей-консультант» Мориарти, который несёт ответственность за организацию преступлений в предыдущих эпизодах. В финальном эпизоде Шерлок Холмс (Бенедикт Камбербэтч) и Джон Ватсон (Мартин Фримен) лицом к лицу сталкиваются с Джимом Мориарти (Эндрю Скотт), чьи снайперы целятся в них. Мориарти собирается их убить, однако Шерлок направляет пистолет на жилет со взрывчаткой, угрожая выстрелить.

События 
Дальнейшее развитие событий прерывается звонком на телефон Мориарти. Он говорит, что получил более выгодное предложение, отзывает снайперов и уходит.

Холмс становится знаменитостью благодаря блогу Джона об их приключениях. Во время расследования загадочной смерти человека в сельской местности, Майкрофт просит Шерлока выкрасть телефон некой Ирэн Адлер, у которой на нём хранятся скандальные фотографии члена королевской семьи. Шерлок и Джон обманом проникают в дом Ирэн и заставляют Ирэн раскрыть местоположение сейфа, где хранится телефон. В дом пробираются агенты ЦРУ и требуют, чтобы Шерлок открыл сейф. В сейфе оказывается смертельная ловушка, которая убивает одного из агентов, позволяя Шерлоку и Ирэн обезвредить остальных. Шерлок берёт телефон, но Ирэн вкалывает ему снотворное, забирает телефон и убегает. Шерлок догадывается, что на телефоне Ирэн спрятано что-то более ценное, чем компрометирующие фото, но Майкрофт наотрез отказывается сообщить, что именно.

Через полгода Шерлок получает телефон Ирэн, заблокированный паролем. Он сообщает Майкрофту, что Ирэн мертва, они опознаю́т обезображенное тело Ирэн в морге. Через некоторое время Джон встречает Ирэн, подстроившую свою смерть. Джон убеждает её дать Шерлоку знать, что она жива, но Шерлок последовал за ним и всё знает. Вернувшись домой, Шерлок обнаруживает, что шеф ЦРУ Нильсон взял миссис Хадсон в заложницы и требует, чтобы Шерлок отдал ему телефон. Шерлок обезвреживает агентов и выбрасывает Нильсона в окно. К Шерлоку приходит Ирэн, раскрывает, что за ней охотятся, и просит его расшифровать код, украденный у сотрудника Министерства обороны. Холмсу требуется меньше минуты, чтобы распознать в коде список мест в самолёте. Ирэн тайно посылает сообщение Мориарти, который даёт Майкрофту знать, что он в курсе плана Министерства обмануть террористов, планирующих взорвать самолёт.

Попытка Ирэн соблазнить Шерлока прерывается сотрудниками Министерства, которые доставляют Шерлока в аэропорт Хитроу. Майкрофт подтверждает подозрения Холмса, сравнивая эту ситуацию с бомбардировкой Ковентри во время Второй мировой войны. Узнав о планируемом теракте, правительства США и Великобритании решили позволить ему случиться, но заменили пассажиров на трупы, чтобы обойтись без жертв, в то же время оставляя террористов в неведении об источнике утечки информации. Шерлок ненамеренно испортил этот план. Появляется Ирэн и предъявляет Майкрофту список требований взамен на информацию на её телефоне. Майкрофт угрожает Ирэн, но, по словам Шерлока, взломать её телефон практически невозможно — при попытке вскрыть его механическим путём сработает портативная взрывчатка, которая уничтожит карту памяти, вдобавок, телефон имеет два пароля (один — для открытия, второй — для уничтожения карты памяти), что отметает возможность выпытать его у Адлер. Она насмехается над Шерлоком, утверждая, что всего лишь играла с ним. Но Шерлок понимает, что она лжёт, ведь во время её попытки соблазнить его тайно замерил её учащённый пульс. Он догадывается, что код к телефону — первые четыре буквы его имени (sher). Понимая, что ей больше нечем торговаться, Ирэн просит о помощи, но братья Холмс отказывают ей.

Через несколько месяцев Майкрофт рассказывает Джону, что Ирэн была поймана и обезглавлена террористами в Карачи, но просит Джона сказать Шерлоку, что она попала в американскую программу по защите свидетелей. Шерлок просит оставить ему телефон Ирэн. В последних кадрах серии мы видим, как перед своей казнью Ирэн шлёт прощальное сообщение на телефон Шерлока. Через пару секунд на месте совершения казни звонит телефон Холмса, хозяин которого говорит Адлер о том, чтобы она действовала по его команде, тем самым осуществляя её побег.

Источники и аллюзии 

Эпизод основан на коротком рассказе сэра Артура Конан Дойла «Скандал в Богемии», но также ссылается на несколько других произведений. Так, присутствуют ссылки на такие рассказы как: «Случай с переводчиком» (в эпизоде «Шизанутый переводчик»), «Пестрая лента» (в эпизоде «Пёстрая блондинка»), «Морской договор», «Сиятельный клиент» и «Случай в интернате». Одна из историй в блоге доктора Ватсона под названием «Озадаченный Шерлок Холмс» отсылает к немому фильму 1900 года, в котором состоялось первое появление Шерлока Холмса на экране. Ватсон раскрывает свое второе имя — Хэмиш. Это является отсылкой к теории о шотландском происхождении второго имени Ватсона. «Хэмиш» — шотландский аналог английского имени «Джеймс». Сообщение Мориарти к Майкрофту «Боже мой, мистер Холмс! Боже мой!» ссылается на эпилог повести «Долина ужаса», где Мориарти присылает Шерлоку такую же записку. Существует мнение, что фраза «Ватиканские камеи», которую Шерлок произносит при открытии сейфа, возникла во время Второй Мировой войны и означала сигнал уходить с линии огня, что и сделал Ватсон. Но все упоминания о данной трактовке появились после выхода серии в эфир. На самом деле эта фраза отсылает к оригинальной повести Конан Дойля «Собака Баскервилей», где Шерлок Холмс упоминает о деле с ватиканскими камеями.

Производство 
Лара Пулвер решила прийти на кастинг на роль Ирэн Адлер после прочтения сценария, вскоре после завершения съёмок своих сцен в шпионском телесериале «Призраки», в котором играла Эрин Уоттс. Она получила роль после встречи со Стивеном Моффатом и читки с Камбербэтчем. В интервью сайту Digital Spy Пулвер сказала, что «Моффат написал такую многомерную роль, что я буквально погрузилась в его сценарий. Все остальное для меня исчезло, кроме исследований, касающихся доминирования. Если бы вы посмотрели мой компьютер, то подумали бы, что я какая-то порно-звезда!» Она сказала, что уязвимость, которую она почувствовала во время съёмок обнажённых сцен «вдохновляющими», потому что она «не могла ни за чем спрятаться — не было никакой маски. Это была я во плоти! Ко концу второго дубля это перестало быть проблемой».

Скрипачка  из струнного квартета «Бонд» была наставницей Бенедикта Камбербэтча. Хотя в этом эпизоде на самом деле звучит игра Чатер, Камбербэтч должен был выглядеть профессиональным скрипачом. Чтобы этого добиться, Чатер находилась на съёмочной площадке в таком месте, чтобы она могла синхронизировать свою игру на скрипке с игрой актёра. Она сказала, что «во время съёмок должна была видеть его, чтобы играть когда начинает играть он и останавливаться, когда останавливается он. А он должен был видеть меня, чтобы копировать мои движения смычком. В одной из сцен мне пришлось стоять снаружи на двух коробках на автовышке, смотря на него, пока он смотрел за мной через окно».

Показ и критика 
«Скандал в Белгравии» был впервые показан в воскресенье, 1 января 2012 года на BBC One. За ночь эпизод посмотрело 8,75 миллионов человек с долей просмотра в 30,9 %. Он стал самым рейтинговым эпизодом со времён «Этюда в розовых тонах», который посмотрело 7,5 миллионов человек. Показ эпизода обеспечил лидерство BBC One в этот вечер; он привлёк больше зрителей, чем показ «Гарри Поттера и Принца-полукровки» по ITV1. Финальные рейтинги увеличились на 2 миллиона зрителей, достигнув 10,663 миллионов; это сделало программу пятой в рейтинге недели. Также значительное число зрителей посмотрели «Скандал в Белгравии» онлайн на сервисе BBC iPlayer — за сутки после оригинального показа эпизод был просмотрен 800 000 раз, а к маю 2012 года эпизод стал самой просматриваемой программой того года, достигнув отметки в 2,5 миллионов запросов. В субботу, 7 января 2012 года в 19:00 на цифровом канале BBC Three состоялся повторный показ эпизода, в которых отсутствовала цензура в обнажённой сцене. Повтор посмотрели 883 000 зрителей.

Британский совет по классификации фильмов дал эпизоду рейтинг «Для лиц от 12 лет» из-за «умеренного количества отсылок к сексу, насилия и угроз». Эпизод вышел на DVD и Blu-ray Disc вместе с остальными эпизодами второго сезона 23 января 2012 года и был сопровождён аудиокомментарием Камбербэтча, Моффата, Гэтисса, Пулвер и Верчью.

В США премьера эпизода состоялась 6 мая 2012 года на PBS в рамках проекта Masterpiece Mystery!. Его посмотрели 3,2 миллиона человек, что было оценено каналом как успех, так как количество зрителей в прайм-тайм увеличилось в два раза.

Учитывая успех первого сезона, в России второй сезон «Шерлока» был показан на день позже эфира в Великобритании по Первому каналу. «Скандал в Белгравии» транслировался 2 января 2012 года в 22:05 по московскому времени.

Отзывы критиков 
Реакция критикой на этот эпизод была очень положительной. Нила Дебнат из The Independent написала, что эпизод наполнен «неиссякаемым потоком шуток наряду с постоянной интригой», а Том Сатклифф (также из The Independent) высоко оценил «проницательность» Моффата и то, что «не проходит и минуты без стоящей заметки реплики». Сатклифф продолжил хвалить «отличную актёрскую игру и потрясающий сценарий», и весь эпизод, который «был снят с большой долей изобретательности».

Сара Кромптон из The Daily Telegraph утверждает, что «Камбербэтч весьма убедительно играет человека, который живёт исключительно в своём разуме, мало уделяя внимание тому, что происходит в мире. Это делает „Шерлока“ прекрасным изображением Холмса нашего времени». Дэвид Браун из Radio Times согласился, что у адаптации «душа оригинала Конан Дойла». Кромптон также говорит, что многочисленные аллюзии на каноничного Шерлока Холмса показывают, как «Шерлок» «демонстрирует собственную ловкость». Крис Харви (также из The Telegraph) написал, что «Нам везёт, если драматический телесериал будет настолько смешным; поэтому объяснение того, что это хорошо кажется излишним». Сэм Уолластон в статье для The Guardian написал, что оригинальный рассказ Конан Дойла был «Моффатизирован и модернизирован. Он начинает с параллелей, однако затем отклоняется в стороны, переключаясь на международный терроризм, схемы США и запутанные теории заговоров. Порой я нахожу это очень сложным». Уолластон позже назвал эпизод «немного запутанной мешаниной». В своём положительном отзыве Морган Джеффри из Digital Spy говорит, что «финал „Скандала“ слегка надуманный».

Полемика 
После показа эпизода таблоид The Daily Mail сцена с обнажённой Ирэн Адлер была воспринята некоторыми зрителями с возмущением, потому что она была показана до 21:00, когда контент, ориентированный на взрослую аудиторию, не должен выходить в эфир. Сцена была снята с таких ракурсов, чтобы прикрыть интимные места. The Guardian прокомментировал, что «в реакции Mail не было ничего удивительного», заметив, что «газета была настолько возмущена сценами», что проиллюстрировала эту историю «большой картинкой на девятой странице». После показа представитель BBC сказал: «Мы восхищены реакцией критиков и аудитории на первый эпизод, которая была исключительно положительной; на данный момент жалоб не поступало». На 4 января 2012 года BBC получило 102 жалобы, связанные с «неподобающими сценами показанными до 21:00», однако не ясно «когда эти жалобы поступили — до или после статьи в The Daily Mail». Регулятор Ofcom получил 20 жалоб на этот эпизод, однако организация пришла к заключению, что дело не требует расследования.

Джейн Клэр Джонс, докторант феминистской этики, написала в блоге на сайте The Guardian, раскритиковав сценариста эпизода Стивена Моффата за образ Ирэн Адлер, отметив, что её сексуализация — регрессивный шаг. Она написала, что «Хотя рассказ Конан Дойла и не является примером сексуальной революции, настораживает то, что в 2012 году женщина представлена хуже, чем в 1891 году». Джонс утверждает, что Адлер у Конан Дойла является проницательной «прото-феминисткой», тогда как Моффат представляет её как «хищную роковую женщину. В руках Моффата Адлер превратилась из умной женщины в женщину, которая знает, что нравится мужчинам и знает, как это им дать… И в конце концов оказывается, что её коварный план оказывается вовсе не её, а заклятого врага Холмса — Джеймса Мориарти». Тем не менее Лора Пледжер из Radio Times оценила Адлер как сильный женский персонаж, написав, что «Ни разу со времён Скарлетт О’Хары женщина не использовала так много женских уловок для достижения своей цели, а такое нахальство невежливо критиковать». Моффат отрицал любое предположение о том, что он или творение Конан Дойла скрывает сексистские взгляды, назвав подобное предположение «глубоко оскорбительным», которое ввело критиков в заблуждение о том, что он «представил персонажей такими, какими они и должны быть». Однако он отметил, что и Адлер, и Шерлок «чётко определены как ненормальные — это любовь сумасшедших. Он психопат, и она тоже». В другом интервью WalesOnline Моффат сказал:

Награды и номинации 
В мае 2012 года эпизод получил три профессиональных премии Британской академии телевизионных искусств. Моффат за этот эпизод получил награду как лучший сценарист. Чарли Филлипс получил награду как редактор, а звуковики Джон Муни, Джереми Чайлд, Говард Баргрофф и Даг Синклер получили награду за лучший звук. Эпизод выиграл во всех трёх категориях профессиональной награды, в которых был представлен. Эпизод был номинирован на 13 прайм-таймовых премий «Эмми», включая лучший мини-сериал или фильм. Бенедикт Камбербэтч получил номинацию на лучшую мужскую роль в мини-сериале или фильме за исполнение роли Шерлока, а Мартин Фримен — на лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале или фильме за исполнение роли Ватсона. Моффат и Макгиган также были номинированы «Эмми» как лучшие сценарист и режиссёр, соответственно. В мае 2013 года эпизод получил Премию Эдгара Аллана По за лучший эпизод телесериала.

Примечания

Комментарии 
1.  Экран блокировки мобильного телефона Ирэн Адлер — I am **** locked — представляет собой игру слов. По-английски «заблокирован» — locked, написание имени главного героя — Sherlock, отсюда — SHERlocked. Дословно это можно перевести как «Я зашерлокована» в пассивном залоге. Адекватный перевод этой игры слов на русский язык невозможен, однако по смыслу его можно трактовать как «Я влюблена в Шерлока».

Источники

Ссылки 

 «Скандал в Белгравии» на сайте BBC

Эпизоды телесериала «Шерлок»
Сценарии Стивена Моффата